Александро-Невский собор — православный храм в Славянске, второй кафедральный собор Горловской и Славянской епархии.

Архитектура 
Архитекторами величественного здания были В. В. Величко и Немкин. Площадь храма составила 285 квадратных метров. Церковь имела купол высотой 11 метров и колокольню высотой 30 метров.

Церковь по сей день имеет три престола, центральный из которых освящен в честь святого благоверного князя Александра Невского, два других — во имя двух великих чудотворцев и святителей — Николая, архиепископа Мир Ликийских, и Алексия, митрополита Московского.

Механизм курантов подведен к колоколам собора. Куранты отбивают каждые полчаса, бой часов Александро-Невского собора слышен жителям всей центральной части Славянска.

История 
Собор в был построен и освящён в 1895 году. Его воздвигли труженики железной дороги в знак благодарности Богу за отмену крепостного права императором Александром II, небесным покровителем которого был святой благоверный князь Александр Невский.

22 января 1993 года указом Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Александро-Невский храм г. Славянска получил статус собора. Ныне он является вторым кафедральным храмом Горловской и Славянской епархии.

В начале 1990-х годов решено было провести реконструкцию старинного храма. На средства, собранные прихожанами и неравнодушными жертвователями, в соборе были установлены новые резные позолоченные иконостасы, привезённые из Полтавы. До этого долгое время в храме был каменный иконостас, который после открытия полуразрушенного здания церкви для богослужений прихожане выложили сами из кирпича, не имея других подручных материалов.

В 1994—2000 годах были заменены и покрыты медью купола собора. В храме был сделан тёплый пол, сверху полы во всех трёх приделах были облицованы мрамором. В течение 1998—2002 годов храм расписывался. Роспись выполнена в академическом стиле донецкими иконописцами. Была расширена и обустроена прилегающая к храму территория. Рядом с собором построено административное здание, в котором находятся библиотека, крестильня, видеотека, классы воскресной школы.

В 2013 году для колокольни собора были заказаны новые колокола и куранты, изготовленные в Днепропетровске.

Храм пострадал во время вооружённого конфликта на Донбассе в 2014 году.

Святыни 
В соборе Славянска несколько старинных икон, особо почитаемых горожанами. Это три иконы Божией Матери — «Достойно есть», «Иверская» и «Троеручица», а также образ святого великомученика и целителя Пантелеимона, написанные на Афоне в 19 — начале 20 веков.

Примечания

Ссылки 
 Александро-Невский кафедральный собор
 Взгляд в прошлое: храмы Славянска прошлого и настоящего
 СЛАВЯНСКИЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР

Славянск
Горловская и Славянская епархия
Славянск
Православные храмы Донецкой области
Славянск
Храмы, построенные в 1895 году в России